de breedte van een met schrijfgerei getrokken lijn
 lijnbreedte (diffractie), de breedte van een piek in een diffractogram
 lijnbreedte (spectrum), de breedte van een spectraallijn in een spectrum
 lijnbreedte (laser), de breedte van een spectraallijn in het spectrum van laserlicht